Jean Charles Prestat (1760-1943), général français de la Révolution et de l'Empire
Marie Prestat (1862-1933), organiste, pianiste, compositrice et pédagogue française 
Pierre Prestat (né en 1943), escrimeur handisport français